Název Dubový rybník má více rybníků:

 Dubový rybník (Dolní Žďár) – rybník severovýchodně od vsi Lásenice v okrese Jindřichův Hradec
 Dubový rybník (Hrachoviště) – rybník severně od vsi Hrachoviště v okrese Jindřichův Hradec
 Dubový rybník (Jedovnice) – rybník jihovýchodně od městyse Jedovnice v okrese Blansko
 Dubový rybník (Jihlava) – rybník severně od města Jihlava v okrese Jihlava
 Dubový rybník (Karviná) – rybník severozápadně od města Karviná v okrese Karviná
 Dubový rybník (Ledenice) – rybník jihozápadně od vsi Ledenice v okrese České Budějovice
 Dubový rybník (Neustupov) – rybník východně od vsi Vlčkovice v okrese Benešov
 Dubový rybník (Srbeč) – rybník severovýchodně od vsi Srbeč v okrese Rakovník
 Dubový rybník (Višňová) – rybník jihozápadně od vsi Černousy v okrese Liberec
 Dubový rybník (Žimutice) – rybník jihovýchodně od vsi Žimutice v okrese České Budějovice

Podobné názvy 
 Dubenský rybník
 Dubský rybník